Prädikat (von lateinisch praedicare ‚zusprechen‘) steht für:

 Eigenschaft, die einem Gegenstand zu- oder abgesprochen wird, siehe Prädikation
 in der Philosophie eine logisch klassifizierte Kategorie, siehe Prädikamente 
 Prädikat (Logik), in der Prädikatenlogik eine Funktion in die Menge der Wahrheitswerte
 Prädikat (Grammatik), die Satzaussage
 Prädikat (Qualität), eine Qualitätsbezeichnung
 Filmprädikat, Bewertung eines Films durch eine staatliche Behörde
 Adelsprädikat, Namenszusatz oder Anrede für einen Adeligen
 unbesoldete Ehrentitel, siehe Charakter (Titel)
 in der altägyptischen Mythologie ein ritueller Namenszusatz, siehe Maa-cheru

Siehe auch:
 Prädikant
 Prädikativ